Сен-Вікто́р-е-Мельв'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 125 км на північний схід від Тулузи, 39 км на південний схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 148 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 352,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Віктор-е-Мельв'є на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Віктор-е-Мельв'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Віктор-е-Мельв'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Віктор-е-Мельв'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Віктор-е-Мельв'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон